Sylvain Turgeon (né le  à Rouyn-Noranda au Canada) est un joueur québécois de hockey sur glace. Il a évolué pendant treize saisons dans la Ligue nationale de hockey.

Carrière de joueur 
Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les Olympiques de Hull de 1981 à 1983. Il fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Whalers de Hartford au  du repêchage de 1983. Son frère Pierre a également joué dans la LNH.

Sylvain Turgeon a évolué pour les Whalers de Hartford de 1983 à 1989, pour les Devils du New Jersey de 1989 à 1990, pour les Canadiens de Montréal de 1990 à 1992 et pour les Sénateurs d'Ottawa de 1992 à 1995.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1982 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ  ||57||33||40||73||78||14||11||11||22||16
|-
|1982-1983 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||67||54||109||163||103||7||8||7||15||10
|-
|1983-1984 ||Whalers de Hartford ||LNH||76||40||32||72||55||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1984-1985 ||Whalers de Hartford||LNH||64||31||31||62||67||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1985-1986 ||Whalers de Hartford||LNH||76||45||34||79||88||9||2||3||5||4
|-
|1986-1987 ||Whalers de Hartford||LNH||41||23||13||36||45||6||1||2||3||4
|-
|1987-1988 ||Whalers de Hartford||LNH||71||23||26||49||71||6||0||0||0||4
|-
|1988-1989 ||Whalers de Hartford||LNH||42||16||14||30||40||4||0||2||2||4
|-
|1989-1990 ||Devils du New Jersey ||LNH||72||30||17||47||81||1||0||0||0||0
|-
|1990-1991 ||Canadiens de Montréal ||LNH||19||5||6||11||20||5||0||0||0||2
|-
|1991-1992 ||Canadiens de Montréal ||LNH||56||9||11||20||39||5||1||0||1||4
|-
|1992-1993 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH||72||25||18||43||104||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1993-1994 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH||47||11||15||26||52||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1994-1995 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH||33||11||8||19||29||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1995-1996 ||Aeros de Houston ||LIH   ||65||28||31||59||66||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1996-1997 ||Wedemark Scorpions ||DEL  ||10||4||6||10||12||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1996-1997 ||HC Bolzano ||Serie A ||23||14||11||25||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1996-1997 || HC Olten ||LNA ||14||9||2||11||26||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1997-1998 || SC Herisau ||LNB ||9||2||10||12||38||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1997-1998 ||ERC Revier Lions ||DEL ||27||11||15||26||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1998-1999 ||SCL Tigers ||LNA ||5||1||1||2||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1998-1999 ||Huskies de Kassel ||DEL ||34||20||8||28||32||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1999-2000 ||Huskies de Kassel||DEL||49||32||13||45||49||8||2||2||4||10
|-
|2000-2001 ||Huskies de Kassel||DEL ||58||15||10||25||44||8||0||3||3||2
|-
|2001-2002 ||HC Thurgovie ||LNB||19||8||7||15||53||  ||  ||  ||  ||  

|669||269||225||494||691||36||4||7||11||22

Parenté dans le sport 
 Frère du joueur Pierre Turgeon.

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1965
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Herisau
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur du HC Bolzano
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Rouyn-Noranda
Joueur des Revierlöwen Oberhausen